Único puede referirse a:

Único, adjetivo, que es raro o sin igual o singular.
Que tiene la propiedad de unicidad.
Que es uno solo.
Unico, manga y anime japonés.
Único, álbum de Alejandra Guzmán.
Recuerda los adjetivos son variables